Biaudet ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Biaudet (* 1961), finnische Politikerin
 Jean-Charles Biaudet (1910–2000), Schweizer Politikwissenschaftler und Historiker
 Rudi Biaudet (* 1953), finnischer Segler